Ein Brief ist Buchtitel:
Ein Brief (Hofmannsthal)
Ein Brief (Frenssen), Gustav Frenssen
Ein Brief (Ziegler), Clara Ziegler
Ein Brief (Burckhardt), Carl Jacob Burckhardt
Filmtitel:
 Ein Brief, der nie ankam
 Ein Brief an Momo
 Ein Brief an drei Frauen